

Cinema
Un popolo muore (Arrowsmith) – film di John Ford del 1931

Geografia
Arrowsmith – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti

Letteratura
Il dottor Arrowsmith (Arrowsmith) – romanzo di Sinclair Lewis

Persone
Alf Arrowsmith – calciatore inglese
Edmund Arrowsmith – presbitero inglese